Olivier Bernard (atleet), een Zwitserse atleet, leefde van 1921 tot 1967
 Olivier Bernard (pianist), een Franse pianist en dirigent, leefde van 1925 tot 2019
 Olivier Bernard (componist), een Franse componist, geboren in 1959
 Olivier Bernard (voetballer, 1965), een Franse voetballer, geboren in 1965
 Olivier Bernard (politicus), een Franse politicus en ondernemer, geboren in 1965
 Olivier Bernard (arts), een Franse arts, geboren in 1969
 Olivier Bernard (voetballer, 1979), een Franse voetballer, geboren in 1979
 Olivier Bernard (apotheker), een Canadese apotheker en populair wetenschapper, geboren in 1982
Olivier Bernard (filmrecensent), een gerenommeerde Belgische filmkenner, geboren in 1982